Franconville (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Franconville (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia